Poruš může znamenat:

 Me'ir Poruš (* 1955) – izraelský politik a poslanec Knesetu
 Menachem Poruš (1916–2010) – izraelský politik a poslanec Knesetu

Židovská příjmení